Pride Bushido 11, também promovido como Pride Bushido Survival 2006 foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships, ocorrido em  na Saitama Super Arena em Saitama.

Background 
Esse evento contou com o round de abertura do Grand Prix de Meio Médios (83 kg) de 2006 do Pride Bushido. Os vencedores das lutas avançava ao segundo round, que aconteceu no Pride Bushido 12 em 26 de Agosto. Em adicional, quatro lutas não válida pelo torneio. Gregory Bouchelaghem foi a substituição tardia do oponente original de Paulo Filho, Dong Sik Yoon.

Resultados

Chave do Grand Prix de Meio Médios do Pride de 2006

Referências

Ligações Externas 

2006 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 2006